Эберлинг — фамилия.
 Эберлинг, Альфред Рудольфович (1872—1951) — советский живописец, график и педагог, член Ленинградского Союза художников.
 Иванова-Эберлинг, Елена Александровна (1905—1971) — русская советская художница, живописец, член Ленинградского Союза художников.

См. также 
Эберлин